Desa Sukajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 107,90), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 107,60), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,84, long 107,08), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,55, long 107,02), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 107,42), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,19, long 107,54), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,64, long 106,73), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,59, long 106,50), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,23, long 107,13), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,26, long 106,17), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,03, long 106,24), 
 Desa Sukajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 108,71), 

Robotskapade Indonesienförgreningar